Die 1. Liga 1961 war die 27. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 19. März und endete am 19. November 1961.

Modus 
Die Liga wurde um zwei Vereine auf 14 Mannschaften aufgestockt. Diese spielten an insgesamt 26 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1961 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1961
Fußballsaison 1961